Hécate puede referirse a:
 Hécate, diosa de la mitología griega y de otros pueblos de la antigüedad.
 Hécate (personaje), personaje literario de William Shakespeare y William Blake.
 Hécate (asteroide), asteroide descubierto en el siglo XIX.
 Estrecho de Hécate, un estrecho localizado en la costa del Pacífico de la Columbia Británica, Canadá.
 Hécate, personaje y diosa de DC Comics basada en la diosa del mismo nombre de la mitología griega.
 Hécate, diosa de Marvel Comics basada en la diosa de la mitología griega

Derivados 

 Hecateo de Mileto, logógrafo griego de los ss. VI y V a. C.
 Hecateo de Abdera, historiador y filósofo griego del s. IV a. C.
 Hecates Tholus, volcán de Marte.
 Hecatera, género de mariposas.
 Hecatesia, género de polillas.